José Sandoval puede hace referencia a:

José Sandoval, un futbolista chileno.
José Sandoval, un futbolista guatemalteco.